Епархия Имуса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Имус, Филиппины. Епархия Имуса входит в митрополию Манилы. Кафедральным собором епархии Имуса является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
25 ноября 1961 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Christifidelium consulere, которой учредил епархию Имуса, выделив её из архиепархии Манилы.

Ординарии епархии 
 епископ Artemio Casas (1961 — 1968);
 епископ Felix Paz Perez (1969 — 1992);
 епископ Manuel Sobreviñas (1993 — 2001);
 епископ Луис Антонио Гоким Тагле (22.10.2001 — 13.10.2011) — назначен архиепископом Манилы, с 2012 года — кардинал;
 епископ Reynaldo Gonda Evangelista (8.04.2013 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Christifidelium consulere, AAS 54 (1962), стр. 758

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин